Иван Кобранов:
 Кобранов, Иван Андреевич (ок. 1761—1813) — воспитанник Свято-Троицкой Лаврской семинарии (1785), священник московской церкви Живоначальной Троицы, что в Кожевниках, Замоскворецкого со́рока (с 1791), переводчик духовной и светской литературы с латинского, французского и английского языков.
 Кобранов, Иван Алексеевич (ок. 1792—после 1823) — магистр словесных наук Императорского Московского университета (1816), домашний учитель в семье графа М. В. Толстого (1823), переводчик, часто ошибочно отождествляемый с замоскворецким священником Иваном Кобрановым, своим однофамильцем и тёзкой, также переводчиком.